Mayer István (1856–1928) ügyvéd, a novai járás főszolgabírája, Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a Tűzoltó-Egylet alelnöke, az igen tisztelt magatartása miatt akkoriban a "novai kiskirály"-ként ismerték.
Mayer István (1943–2020) magyar kémikus, fizikus, radiofizikus, professzor emeritus